Androstanolon se može odnositi na:

 5α-Dihidrotestosteron (5α-androstan-17β-ol-3-on), endogeni androgen
 5β-DihIdrotestosteron (5β-androstan-17β-ol-3-on), steroid
 Androsteron (5α-androstan-3α-ol-17-on), endogeni androgen i neurosteroid
 Epiandrosteron (5α-androstan-3β-ol-17-on), endogeni androgen
 Etioholanolon (5β-androstan-3α-ol-17-on), endogeni neurosteroid
 Epietioholanolon (5β-androstan-3β-ol-17-on, steroid

Vidi još 
 Androstenolon
 Androstandiol
 Androstandion
 Androstendiol
 Androstandiol

Андростани